Кристиан Маджо (; 11 февраля 1982, Монтеккьо-Маджоре, провинция Виченца, область Венеция) — итальянский футболист, правый защитник. Участник Чемпионата мира 2010 и Чемпионата Европы 2012 в составе сборной Италии.

Клубная карьера

«Виченца» 
Кристиан Маджо — воспитанник клуба «Виченца». В сезоне 2000/01 он стал вызываться в основу команды наставником клуба, Эдоардо Рейей. 1 октября 2000 года он дебютировал в основном составе команды в матче с «Миланом», в котором его клуб проиграл 0:2. Всего в первом сезоне он провёл 6 игр. После вылета клуба в серию В, Маджо стал игроком основы команды, проведя в сезоне 2001/02 27 игр; также он забил свой первый мяч за клуб, поразив ворота «Наполи» и принеся победу своей команде 2:1. Однако в следующем сезоне Маджо потерял место в составе и провёл лишь 7 игр; причиной этого стала травма правого колена.

«Фиорентина» и аренда в «Тревизо» 
В июле 2003 года Маджо перешёл в «Фиорентину», где стал игроком основного состава. В этом клубе его использовали на позиции латераля, «закрывавшего» всю бровку. В сезоне 2004/05 Маджо потерял место в стартовом составе клуба, проведя в серии А лишь 13 игр. В 2005 году Маджо вновь травмировал правое колено, из-за чего почти не выступал. Для того, чтобы футболист набрал форму, его отдали, на правах аренды, в клуб «Тревизо», которой он не помог спастись от «вылета» в серию В.

«Сампдория» 
В июле 2006 года Маджо, на правах аренды, перешёл в «Сампдорию» с правом выкупа контракта игрока. После удачного сезона, в котором он провёл 37 матчей и забил 2 гола, клуб выкупил половину прав на футболиста. Главный тренер команды, Вальтер Маццари, в сезоне 2007/08 начал использовать схему 3-5-2, благодаря чему Маджо переместился в полузащиту. Смена позиции помогла Кристиану чаще забивать: он забил 9 голов в серии А и 1 гол в Кубке Интертото.

«Наполи» 

11 июня 2008 года Маджо был куплен клубом «Наполи», заплатившим за трансфер хавбека 8 млн евро.
«Рад, что могу сегодня объявить о переходе в нашу команду Маджо. Это вторая серьёзная покупка после приобретения защитника „Палермо“ Леандро Ринаудо. Мы долго присматривались к Кристиану. Кроме всего прочего, его фамилия совпадает с названием месяца, в котором я родился. Это добрый знак». Аурелио Де Лаурентис, президент «Наполи». На переходе игрока настоял бывший тренер Маджо в «Виченце», Эдоардо Рейя. Футболист подписал 5-летний контракт, с зарплатой, увеличивавшейся с каждым годом от 800 тыс. евро в первый год, до 1,2 млн евро в последний. 20 июля 2008 года Маджо дебютировал в составе «Наполи» в матче Кубка Интертото с «Панионисом». 31 августа он дебютировал в серии А с «Наполи» в игре с «Ромой». 14 сентября он забил первый мяч за клуб, поразив ворота своей бывшей команды, «Фиорентины». 8 марта 2009 года, в игре с «Лацио», Маджо получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок на правом колене, из-за чего пропустил остаток сезона.

В следующем сезоне Маджо вновь стал игроком основы «Наполи». 18 октября он забил гол, который принёс клубу первую победу под руководством нового тренера, Вальтера Маццари. В том же сезоне Кристиан забил гол в ворота «Фиорентины», который прервал долгую серию беспроигрышных домашних матчей флорентийцев с неаполитанцами. 24 января 2010 года, в игре с «Бари», Маджо забил гол, повторив удар Марко Ван Бастена в финале чемпионата Европы 1988 в игре с СССР. В апреле Маджо была сделана операция на правом мениске, дабы футболист не получил рецидив травмы, из-за чего он не выступал 3 недели.

14 сентября 2011 года Маджо дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Манчестер Сити», где сделал голевую передачу на Эдинсона Кавани; встреча завершилась вничью 1:1. 3 января 2012 года Маджо продлил контракт с «Наполи» до 2015 года.

Международная карьера 

Маджо играл за разные возрастные команды Италии. В 2002 году он играл на турнире в Тулоне, где итальянцы заняли 2-е место позади Бразилии, в составе которой играли Робиньо и Адриано.

В 2008 году он впервые был вызван Роберто Донадони в состав первой сборной Италии, однако на чемпионат Европы не попал, что вызвало у него разочарование. 5 октября 2008 года он получил вызов в состав сборной на матчи отборочного турнира чемпионата мира, однако на поле не вышел. 19 ноября 2008 года Маджо дебютировал в составе сборной в товарищеском матче с ГрециейЮ заменив во втором тайме Фабио Канноваро. После матча он сказал:
«Дебют в сборной Италии — это замечательный опыт, вызов Марчелло Липпи очень помог мне. Для таких застенчивых людей, как я, это важный заряд энтузиазма. Клуб может гордиться тем, что в нашем составе шесть игроков национальных сборных. Я рад, что повзрослел и вышел на хороший уровень именно в тот момент, когда перешел в „Наполи“. Теперь мои амбиции совпадают с планами клуба. Чувствую себя частью „Наполи“. Надеюсь, мы сумеем многого добиться».

Маджо попал в предварительный список игроков, которые должны поехать на чемпионат мира 2010, где провёл один матч, выйдя на замену в перерыве матча со Словакией вместо Доменико Кришито, в котором итальянцы проиграли 2:3 и выбыли из розыгрыша турнира.

Несмотря на неуверенную игру против сборной России в товарищеском матче (две ошибки Маджо, обернулись голами), Кристиан был включен в заявку сборной Италии на Евро-2012.

Он отыграл полностью матчи против сборных Испании и Хорватии. В конце основного времени матча против сборной Англии, Маджо вышел на замену вместо Иньяцио Абате и уже через 3 минуты получил жёлтую карточку, которая не позволила ему появиться на поле в полуфинале против сборной Германии.

18 марта 2015 года Маджо объявил о завершении карьеры в сборной Италии.

Достижения 
 Обладатель Кубка Италии (2): 2011/12, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Италии (1): 2014

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на figc.it
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Тревизо»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Беневенто»